Mazars je mezinárodní organizace, která se specializuje na auditorské, účetní, daňové a znalecké služby.

Společnost má v rámci své sítě přímé zastoupení v 79 zemích a zaměstnává více než 18 000 odborníků, kteří pomáhají společnostem - velkým mezinárodním skupinám, malým a středním podnikům, rodinným firmám, podnikatelům a veřejným orgánům v každé fázi jejich vývoje. Zastupující kanceláře Mazars lze najít také v rámci sítě Praxity v dalších 19 zemích.

Historie 
Mazars nese jméno svého zakladatele Roberta Mazarse, který založil společnost v roce 1940 v západní Francii v blízkosti města Rouen. Společnost se začala rychle rozvíjet, získávat nové klienty a postupem času se stala známou svým zaměřením na technickou dokonalost a vysokou kvalitu služeb. O dvacet let později vznikla společnost "Cabinet Robert Mazars", která založila pobočky a rozšířila škálu svých služeb v rámci celé Francie. V roce 1975 expandovala mimo Francii a své kanceláře otevřela i v Německu a ve Španělsku. V roce 1999 se společnost přejmenovala na "Mazars". O rok později se spojila s nizozemskou společností Paardekooper Hoffman. V roce 2007 se stala jedním ze zakládajících členů aliance Praxity, která sdružuje více než 100 nezávislých společností v 75 zemích světa.
V žebříčku světově nejvýznamnějších auditorských firem zaujímá Mazars 11. místo.

Mazars Česká republika 
V České republice působí Mazars od roku 1995, poskytuje komplexní služby a zaměstnává více než 250 lidí. Mazars dosáhl v České republice za více než 20 let existence významného růstu a v současné době je podle tuzemských tržeb 7. největší auditorskou firmou na českém trhu.. Mazars nabízí ucelenou škálu služeb zahrnující: audit, daňové poradenství, účetnictví a účetní poradenství, transakční poradenství, HR a mzdovou agendu, znalecký ústav, interní audit a pojistnou matematiku. K roku 2017 byl řídícím partnerem Mazars Česká republika Milan Prokopius.

Aliance Praxity 
Praxity AISBL je globální aliance nezávislých společností. Je založena jako nezisková organizace v souladu s belgickými právními normami a hlavní sídlo společnosti je v Epsomu. Praxity – Global Alliance Limited je nezisková organizace s ručením omezeným registrovaná v Anglii a Walesu a má hlavní sídlo v Anglii. Jako aliance, Praxity neposkytuje služby veřejného účetnictví, auditu, daní, poradenství či jiné odborné služby jakéhokoli druhu třetím stranám.

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky české pobočky
 Offical website of Mazars Group
 Offical website of Praxity Global Alliance

Francouzské firmy
Firmy založené roku 1940
Účetnictví
Firmy v Paříži